Benegiles kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benegiles (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Benegiles (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar